Burgweiler bezeichnet
 einen Weiler bei einer Burg
 Burgweiler (Ostrach), Ortsteil der Gemeinde Ostrach, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Burg Weiler